Bupleurum baumgartenianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Bupleurum baumgartenianum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
baumgartenianum